Lemu ist der Familienname folgender Personen:
 Aisha Lemu (1940–2019), britische muslimische Religionspädagogin
 Sheikh Ahmed Lemu (* 1929), islamischer Richter und Gelehrter

Lemu ist der Name folgender geographischer Orte:
 Lemu, ehemalige Gemeinde in der Landschaft Varsinais-Suomi, Finnland
 Lemu (Nigeria), Dorf im nigerianischen Bundesstaat Niger

LEMU steht für:
 Langenzersdorf Museum, Museum der österreichischen klassischen Moderne in Langenzersdorf

Abkürzung